Piekło (deutsch Hölle) bezeichnet Ortschaften in Polen:
 Piekło (Końskie), Dorf der Gmina Końskie in der Woiwodschaft Heiligkreuz
 Piekło (Sztum), Dorf der Gmina Sztum in der Woiwodschaft Pommern
 Piekło (Tryńcza), Wohnplatz in der Gmina Tryńcza in der Woiwodschaft Karpatenvorland
 Piekło (Zalewo), Wohnplatz in der Gmina Zalewo in der Woiwodschaft Ermland-Masuren